2 cieki wodne w Polsce:
 Pniewa – struga, dopływ Odry Wschodniej
 Pniewa – struga, dopływ Mołstowy